Jelebu (district), een district in de Maleisische deelstaat Negeri Sembilan
 Jelebu (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Jelebu